Partido Socialista Unificado (França)
 Partido Socialista Unificado (Alemanha) 
 Partido Socialista Unido
 Partido Socialista Unido da Venezuela  

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações

fr:Parti socialiste unifié